Шубиц - фамилия:

 Шубиц, Юрий (1855—1890) — словенский художник.
 Шубиц, Янез (1850—1889) — словенский художник.

См. также 
 Шубин
 Шуби